Bovara – canto popolare tipico della Romagna.
 Bovara – località italiana frazione del comune di Trevi in provincia di Perugia.
 Giuseppe Bovara – architetto italiano
 Giovanni Bovara – presbitero e politico italiano
 Palazzo Bovara – palazzo di Lecco
 Palazzo Bovara – palazzo di Milano

Pagine correlate

 Bovaro
 Bovari